Села:
 Веселинівка — Київська область, Баришівський район
 Веселинівка — Одеська область, Березівський район
 Веселинівка — Хмельницька область, Славутський район